Moutiers puede referirse a: 

 Moutiers, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Moutiers, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.
 Moutiers, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Moûtiers, comuna francesa situada en Saboya.

 Moutiers, comuna italiana situada en la provincia de Turín.